Schiavon (izg.: skjavón) je lahko:

Naselje 
 Schiavon, mesto v pokrajini Vicenza (dežela Benečija v Italiji

Priimek 
 Eros Schiavon (* 1983), italijanski nogometaš
 Gianluca Schiavon (* 1967), italijanski bobnar
 Girolamo Schiavon (1751–1821), italijanski skladatelj
 Mariano Schiavon (* 1950), italienischer sodnik
 Paolo Schiavon (* 1939), rimski pomožni škof
 Silvano Schiavon (1942–1977), italijanski kolesar

Joe Schiavon, glasbena skupina iz Oxforda (Anglija) 
Schiavon, srebrarna v mestu Villorba (Treviso (dežela Benečija v Italiji)

Massimiliano Schiavon,Schiavon Art Team, steklarna v mestu Murano (dežela Benečija v Italiji)

Jezik ali narečje 
 schiavon, italijanska (narečna) beseda za »slovansko ali slovensko narečje« na področju Italije
 schiavone, italijanska beseda za »slavonski«

Sklici

)